FOF peut faire référence à :
 Frets on Fire, un jeu vidéo de musique, libre et gratuit ;
 Fédération des orthophonistes de France, un syndicat professionnel.